Алекса́ндр Алекса́ндрович Иосса () — российский горный инженер и , помощник главного командира Уральских горных заводов в 1891—1895 годах. Известен как организатор первых в отечественной металлургии опытов по освоению бессемеровского и мартеновского способов производства стали на Воткинском заводе. Сын .

Биография 
Родился в 1841 году в посёлке Артинского завода Красноуфимского уезда Пермской губернии в семье .

В 1862 году окончил Санкт-Петербургский горный институт, в этом же году поступил на службу смотрителем стального и якорного производства на Воткинском заводе.

В 1864—1865 годах был в командировке за границей, изучал работу металлургических заводов и технологические процессы. После возвращения в Воткинск руководил первыми в отечественной металлургии опытами по производству стали бессемеровским способом. В 1868 году Иосса направил директору Горного департамента  докладную записку, обосновывая в ней необходимость проведения дополнительных опытов по выплавке стали мартеновским способом. Из-за задержки финансирования эти опыты начались на Воткинском заводе уже после отъезда Иоссы в Пермь. С 1869 году он начал работать на Пермском сталепушечном заводе, пройдя путь от смотрителя до управителя молотового, кузнечного и пудлингового цехов. С 1874 года служил помощником горного начальника Пермских пушечных заводов.

В 1876 году вновь был в заграничной командировке с целью изучения новых технологий выплавки стали.

В 1878 году был назначен управляющим Уральской химической лабораторией. В 1885 году был в командировке в Германии, где изучал работу окружных лабораторий и аффинажных цехов. В 1887 году получил чин действительного статского советника. В 1891—1895 годах служил помощником главного командира Уральских горных заводов.

А. А. Иосса является автором и соавтором ряда статей, посвящённых технологии выплавки стали и опубликованных в Горном журнале.

Скончался  года в Сочи.

Награды 

 Орден Святого Станислава III степени (1867)
 Орден Святого Станислава II степени (1874)
 Орден Святой Анны II степени (1881)
 Орден Святого Владимира IV степени (1893)
 Действительный статский советник (1887)

Библиография 

 Об опытах обогащения купферштейна в Бессемеровской печи по способу Семенникова. Горный журнал. — 1870, ч. 2, кн. 5 (соавтор).
 Отчет о занятиях Уральской химической лаборатории за 1875—1878 гг., Горный журнал. — 1880, ч. 3, кн. 7—8 (соавтор).

Примечания 

Горные инженеры Российской империи